Košarkaški klub "Poreč" (KK "Poreč"; Poreč) je muški košarkaški klub iz Poreča, Istarska županija, Republika Hrvatska.

Povijest 
KK "Poreč" je osnovan 1976. godine. Već iduće godine nakon majstorice s KK "Lošinj" odigrane u Rijeci klub ostvaruje plasman u Hrvatsku košarkašku ligu -Zapad. U početku je djelovao na košarkaškom igralištu "Plave lagune", a od 1978. djeluje u novoizgrađenoj dvorani "Veli Jože" u Poreču. Značajnije rezultate klub je počeo ostvarivati nakon 1986. godine kada je klub potpisao sponzorski ugovor s GP "Pionir" Novo Mesto. Iste godine klub je izabran i za najbolji sportski kolektiv Poreštine, a Predsjednik kluba Ivan Herak za najboljeg sportskog djelatnika. Godine 1987. klub nastupa u međunarodnoj košarkaškoj ligi "Alpe Adria" i ostvaruje najveći uspjeh pobjedivši u Poreču "Stefanel" iz Trsta kojeg je vodio proslavljeni trener Bogdan Tanjević. Iste godine ostvarena je pobjeda i nad jednom od najboljih američkih sveučilišnih momčadi - "Notre Dame". Već 1988. godine klub koji je promijenio ime u "Pionir-Poreč" po prvi puta osvaja titulu prvaka Hrvatske lige -Zapad. Isti uspjeh ostvaruje i u sezoni 1989./90. U spomenutom razdoblju KK "Pionir-Poreč" ugostio je u "Velom Joži" prvake Europe Cibonu i Jugoplastiku, Zadar, beogradske klubove IMT, Crvenu zvezdu, Radnički  i Partizan, zatim Olimpiju iz Ljubljane, Bosnu iz Sarajeva, Stefanel iz Trsta.

Od osamostaljenja Hrvatske, KK "Poreč" se ligaški natjecao u "B-1 ligi - Zapad" i "A-2 ligi - Zapad", koju osvajaju u sezoni 2004./05., te sudjeluju u kvalifikacijama za "A-1 ligu".

Klub 2012. godine gasi seniorsku momčad, te dalje radi s nižim dobni skupinama (do kadeta).

Kako bi se dalje igrala seniorska košarka u Poreču, 2012. godine je osnovan novi klub imena KK "Istra", u koji su prešli pojedini bivši igrači "Poreča".

Uspjesi

Nakon 1991. 
 A-2 liga - Zapad 
 prvak 2004./05. 

 B-1 liga - Zapad 
 prvak: 1998./99. 
 drugoplasirani: 1999./2000., 2001./02.

do 1991. 
 Hrvatska liga - Zapad 
 prvak: 1989./90.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 Poreč

Vanjske poveznice 
 kkporec.com 
 basketball.eurobasket.com, KK Porec 
 ksiz.hr, Poreč  
 basket4kids.net, KK Poreč 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB POREČ - POREČ 
 szgp.hr, Sportska zajednica Grada Poreča

Izvori  
 
 szgp.hr, Košarkaški klub Poreč, pristupljeno 28. siječnja 2021.  
 porec.hr, Sportski klubovi, pristupljeno 28. siječnja 2021. 
 porestina.info, KOŠARKAŠKI KLUB POREČ OBILJEŽIO 40. GODINA SVOGA POSTOJANJA, objavljeno 8. listopada 2016., pristupljeno 28. siječnja 2021. 
 parentium.com, Damir Ljubović: Poreč ima tradiciju u košarci koju treba nastaviti, objavljeno 18. rujna 2019., pristupljeno 28. siječnja 2021. 
 szgp.hr, SRC Veli Jože, pristupljeno 28. siječnja 2021. 
 istra-sport.hr, Košarka, wayback arhiva 
 poslovna.hr, KOŠARKAŠKI KLUB POREČ - POREČ 
 fininfo.hr, KK "POREČ" - POREČ 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB "POREČ" - POREČ 
  

 
Košarkaški klubovi u Istarskoj županiji
Šport u Poreču